Bobescu ist der Familienname folgender Personen:

 Constantin Bobesco (1899–1992), rumänischer Geiger, Komponist, Dirigent und Musikpädagoge, siehe Constantin Bobescu
 Jean Bobesco (1890–1981), rumänischer Geiger, Dirigent und Musikpädagoge, siehe Jean Bobescu
 Lola Bobesco (geb. Lola Bobescu; 1921–2003), belgische Geigerin rumänischer Herkunft